AEMO peut désigner :
 Action éducative en milieu ouvert ;
 Association des écrivains mozambicains (Associação dos Escritores Moçambicanos).